Sabow ist der Name folgender Orte: 
 Sabow (Schönberg), Ortsteil der Stadt Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern
 Sabow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Żabów